Kabaš est un toponyme qui peut désigner :
le mont Kabash/Kabaš, une montagne du Kosovo ;
Kabash/Kabaš, un village du Kosovo situé dans la commune/municipalité de Prizren/Prizren, dans le district de Prizren/Prizren ;
Kabash/Kabaš, un village du Kosovo situé dans la commune/municipalité de Viti/Vitina, dans le district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou dans le district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).